Кочхан — топоним.

 Кочхан (Кёнсан-Намдо) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.
 Кочхан (Чолла-Пукто) — уезд в провинции Чолла-Пукто, Южная Корея.